José María Aguilar puede referirse a:

José María Aguilar y Vela (1827-1899) Arquitecto español.
José María Aguilar Porrás (1891-1951), guitarrista, cantante y compositor uruguayo radicado en la Argentina.
José María Aguilar (1960-), exdirigente del fútbol argentino.